Мле́вичи — деревня (село) в Торжокском районе Тверской области. Относится к Пироговскому сельскому поселению.

Находится в 22 км к югу от города Торжка, на реке Крапивке. Через деревню проходит автодорога «Торжок — Высокое — Берново — Старица».

История 

Ранее деревня именовалась селом Богородское или Богородицкое.

В Списке населенных мест Тверской губернии на 1859 год показаны владельческое село Богородское (23 жителя) и сельцо Млевичи (52 жителя). Село располагалось на почтовой дороге Торжок — Старица, на левом берегу Крапивни (Крапивки). Сельцо (усадьба) Млевичи — за речкой. В Богородском (в начале XX века село называется Богородское-Млевичи) — Знаменская церковь, построенная в 1771 году, на куполе церкви в 1876 году был поставлен позолоченный крест, наверху которого укреплена позолоченная корона в память Александра I, бывшего здесь проездом. В 1873 году основана Млевичская земская школа, здание которой построено крестьянским обществом.

В 1914 году в Млевицкий (Богородский) приход Мошковской волости Новоторжского уезда входили деревни Кречетово, Гусеницы, Хлыщево, Старо-Симонково, Ново-Симонково, Захожи, Костино с населением 1952 жителя.

В 1925 году были выселены последние владельцы усадьбы Млевичи, Терентьевы Иван и Василий. Имущество было передано организованному здесь совхозу «Млевичи». Позднее в главном усадебном доме располагался дом отдыха (до 1941 года).

В декабре 1941 года в селе базировался 628-й стрелковый полк подполковника П. С. Галайко, входивший в состав 174-й стрелковой дивизии 29-й армии Калининского фронта. Линия фронта в это время проходила в 4 км от Млевичей. В барском доме во время войны располагался военный госпиталь. Воинов умерших от ран в госпитале и погибших в боях, похоронили на братском кладбище.

До войны и после в усадьбе располагался детский дом № 1 (в конце 90-х годов переехал в Митино).

Население 
В 1997 году в деревне Млевичи 34 хозяйства, 74 жителя.

Население по переписи 2002 года — 54 человека, 24 мужчины, 30 женщин.

Достопримечательности 

Сохранился бывший усадебный комплекс (XVIII—XIX), главный дом с флигелем (1840 год), Знаменская церковь с отдельно стоящей колокольней (1771 год), дом управляющего, хоз.постройка, конюшня и коровник, ворота, остатки 2 обелисков, остатки липового регулярного парка с искусственными прудами (1840-е годы), здание земской школы (построена в 1858 году).

Постройки заложены надворным советником Иваном Антиповичем Шишковым. В начале XX века разными долями Млевичей владели помещики Церетели, Цвылевы и некий разбогатевший крестьянин Матвей Терентьев. До начала 2000-х годов в главном доме размешалось детское социальное учреждение, теперь это — недвижимость, выставленная на продажу.

Примечания

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»
 Публичные библиотеки Торжокского края
 Дворянские усадьбы Тверской области

Населённые пункты Торжокского района